Tepeyahualco es un topónimo de origen náhuatl que deriva de los vocablos tépetl (cerro), -yahualli (cosa redonda), y -co, (locativo). Se traduce como Lugar del cerro redondo o En el cerro redondo. Es el nombre de las siguientes localidades mexicanas:

En Hidalgo  

Santiago Tepeyahualco, en el municipio de Zempoala.

En Puebla 
 Municipio de Tepeyahualco (Puebla), municipio de la tercera región del estado.
 Tepeyahualco (Puebla), cabecera del municipio de Tepeyahualco.
 Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, municipio de la cuarta región del estado.
 Tepeyahualco de Cuauhtémoc, cabecera del municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc.

En Tlaxcala 

 San José Tepeyahualco, población perteneciente al municipio de Tlaxco.

Toponimia náhuatl de México